Yoshii bezeichnet:

 Yoshii (Gunma), eine Stadt in der Präfektur Gunma
 Yoshii (Fukuoka) (heute: Ukiha), eine Stadt in der Präfektur Fukuoka
 Yoshii (Nagasaki) (heute: Sasebo), eine Stadt in der Präfektur Nagasaki
 Yoshii (Akaiwa) (heute: Akaiwa), eine Stadt im Landkreis Akaiwa in der Präfektur Okayama
 Yoshii (Shitsuki) (heute: Ibara), eine Stadt im Landkreis Shitsuki in der Präfektur Okayama
 Yoshii (Han), ein Lehen mit Sitz in Yoshii, Gunma
 Yoshii (Fluss), ein Fluss
 (7188) Yoshii, ein Asteroid

Yoshii ist der Familienname folgender Personen:

 Hidekatsu Yoshii, Politiker
 Yoshii Isamu (1886–1960), japanischer Lyriker und Dramatiker
 Kōsuke Yoshii (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Masato Yoshii, Baseball-Spieler
 Naoto Yoshii (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Rei Yoshii, Schauspielerin
 Sayuri Yoshii (* 1984), japanische Eisschnellläuferin
 Yoshii Junji (1904–2004), japanischer Maler
 Yusuki Yoshii (* 1995), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yoshi
 Yoshie
 Joshi